Ромашов (Ромашова) — русская фамилия. Происхождение фамилии — от сокращённой формы Ромаш имени Роман, означающего по-латински «римлянин».

Мужчины 
 Ромашов, Александр Георгиевич — лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде (1988).
 Ромашов, Алексей Геннадьевич (род. 1992) — российский прыгун с трамплина.
 Ромашов, Андрей Павлович (1926—1995) — советский журналист, педагог, геолог, поэт. Член Союза писателей СССР (1966).
 Ромашов, Борис Сергеевич (1895—1958) — советский драматург, литературный критик.
 Ромашов, Владимир Викторович — лауреат Государственной премии СССР за выдающиеся достижения в труде (1978).
 Ромашов, Дмитрий Дмитриевич (1899—1963) — советский генетик. Занимался популяционной генетикой.
 Ромашов, Захар Андреевич — кавалер ордена Св. Георгия IV класса (награждён 1 декабря 1835 г.).
 Ромашов, Игорь Валерьевич (род. 1963) — российский топ-менеджер.
 Ромашов, Николай Андреевич — кавалер ордена Св. Георгия IV класса (награждён 26 ноября 1816 г.)
 Ромашов, Пётр Иванович — лауреат Государственной премии СССР в области техники (1982)
 Ромашов, Роман Анатольевич (род. 1965) — начальник Самарского юридического института федеральной службы исполнения наказаний.
 Ромашов, Сергей Александрович (род. 1967) — российский госцдарственный деятель.
 Ромашов, Фёдор Николаевич (1929—2018) — советский доктор медицинских наук.

Женщины 
 Ромашова, Анна Ивановна (1925—2007) — советская лыжница.

См. также 
 Ромашкин
 Ромашенко

Примечания